Alévêque est un nom de famille dérivé d'une fonction épiscopale, il désigne notamment :
 Charles Alévêque (1865-1925), professeur et lexicographe français ;
 Christophe Alévêque, humoriste et chroniqueur français ;
 Alexandra Alévêque, journaliste française.